11711 Urquiza – asteroide
Justo José de Urquiza – generale e politico argentino
Urquiza – un cognome basco
General Urquiza – comune argentino in Provincia di Misiones
Villa Urquiza – quartiere di Buenos Aires
Villa Urquiza – comune argentino in Provincia di Entre Ríos
Aeroporto Generale Justo José de Urquiza – a sudest di Paraná (Argentina)